SYBR Green II — это чувствительный гелевый РНК-краситель на основе нуклеиновых кислот, который обладает яркой флуоресценцией при связывании с РНК и низким фоном в гелях. Используется с формальдегидно-агарозными или полиакриламидными гелями с использованием лазерных сканеров или стандартных УФ-трансиллюминаторов.

Свойства 
SYBR Green II — это высокочувствительный краситель для постэлектрофорезного окрашивания РНК и ssDNA в агарозных или полиакриламидных гелях. SYBR Green II не является селективным для окрашивания РНК, но демонстрирует более высокий квантовый выход при связывании с РНК (~0,54), чем с двухцепочечной ДНК (~0,36). Квантовый выход флуоресценции комплекса РНК/SYBR Green II более чем в семь раз превышает выход комплекса РНК/бромид этидия (~0.07).

SYBR Green II максимально возбуждается при 497 нм, но также имеет вторичный пик возбуждения с центром около 254 нм. Флуоресцентное излучение окрашенного SYBR Green II РНК центрирована на длине волны 520 нм. SYBR Green II может использоваться с общедоступными источниками возбуждения ультрафиолетовых эпи- и трансиллюминаторов, а также ручными ультрафиолетовыми лампами.

Предел обнаружения составляет 500 пикограмм РНК на полосу в неденатурирующих гелях с просвечиванием 300 нм (до 100 пг при эпи-освещении 254 нм).

Похожие цианиновые красители 
 SYBR Green
 PicoGreen (PG)
 SYBR Safe?!
 SYBR Gold?!
 Thiazole orange (TO)
 Oxazole yellow (YO)
 Safe-Green
 Chai Green

Литература 
SYBR Green II RNA gel stain (S9305) - Datasheet

Instructions for using SYBR® Green II Nucleic Acid Gel Stain

Красители
РНК
Флуоресценция